BLI est un code qui peut désigner :
 .

BLI est un sigle qui peut désigner :
  ;
 Better Life Index, un indicateur de performance de l'OCDE ;
 Busy lamp indicator, une lampe ou un LED sur un téléphone qui indique quel ligne est en cours d'usage ;
 bandes latérales indépendantes, un mode de transmission radioélectrique en modulation d'amplitude.